profanacja – pojęcie z zakresu religioznawstwa
 Profanacja – polski zespół muzyczny
 Profanacja – powieść Tima LaHaye'a i Jerry'ego B. Jenkinsa

Zobacz też